Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederico Gil che ha battuto in finale Santiago Ventura 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Fabio Fognini (secondo turno)
 Santiago Ventura (finale)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Boris Pašanski (quarti di finale)

 Iván Navarro (primo turno)
 Frederico Gil (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Denis Istomin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2008